Bodenalpe heißen folgende geographische Objekte:

 Bodenalpe (Steeg), Alpe im Almajurtal bei Steeg, Lechtaler Alpen, Tirol
 Bodenalpe (Ischgl), Alpe im Fimbatal bei Ischgl, Samnaungruppe, Tirol
 Bodenalpe (Lech), Alpe im obersten Lechtal bei Lech, Lechtaler Alpen, Vorarlberg